Il singolare del Sparkassen Cup 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Anke Huber era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 5–7, 6–3, 6–1 Iva Majoli.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Steffi Graf (semifinali)
  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
  Iva Majoli (semifinali)
  Anke Huber (campionessa)

 Lindsay Davenport (quarti di finale) 
 Magdalena Maleeva (quarti di finale) 
 Barbara Paulus (primo turno) 
 Karina Habšudová (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Sparkassen Cup 1996